Государственный университет Хендерсона (, HSU) — государственный университет в Аркаделфии, Арканзас, США. Основанный в 1890 году как Методистский колледж Аркаделфии, Университет является единственным в Арканзасе членом . В Университете Хендерсона обучается около 3000 студентов. Кампус расположен на 156 акрах (0,63 км²).

История 
В 1904 году университет был переименован в честь Чарльза Кристофера Хендерсона, попечителя и известного бизнесмена из Аркаделфии.

Годы Глена Джонса и последующий финансовый кризис 
Гленделл Джонс-младший был назначен 17-м президентом Государственного университета Хендерсона во вторник, 6 марта 2012 года, и официально вступил в должность президента 1 июля 2012 года. Пребывание Джонса на посту президента сопровождалось серией скандалов, а преподаватели дважды выражали ему и его высшему руководству вотум недоверия. Когда в июле 2019 года стали известны истинные масштабы бюджетного кризиса университета, его попросили уйти в отставку. В настоящее время он служит помощником президента Джорджтаунского университета.

Джонс, а также несколько других нынешних и бывших администраторов, сотрудников и членов попечительского совета были вызваны для дачи показаний перед  в 2020 году в рамках усилий штата по пониманию ошеломляющего финансового краха университета.

После отставки Джонса исполняющей обязанности президента была назначена тогдашний генеральный юрисконсульт Элейн Нибоун. Её заменил (временно исполняющий обязанности) президент/канцлер Джим Борсиг, который ушёл в отставку в начале 2021 года из-за проблем со здоровьем. Чак Эмброуз был принят на работу в ноябре 2021 года в качестве первого бессменного главы учреждения более чем за два года.

В январе 2022 года университет, столкнувшийся с задолженностью более 12 миллионов долларов, заявил о финансовой необходимости и объявил о планах начать сокращение персонала и программ, чтобы «подобрать размер» университета и предотвратить его закрытие.

24 октября 2019 года Попечительский совет университета Хендерсона единогласно проголосовал за присоединение к , расположенной в Литл-Роке, штат Арканзас.

Инцидент с синтезом метамфетамина в кампусе (2019 год) 
В октябре 2019 года полиция отреагировала на химическую лабораторию кампуса в Научном центре Рейнольдса из-за опасений по поводу химических запахов, в результате чего здание было закрыто на несколько недель. Первоначальное расследование выявило повышенный уровень бензилхлорида, а затем обнаружило остатки метамфетамина. Два профессора химии, которые вели себя неловко, были арестованы и обвинены в изготовлении метамфетамина.

Спорт 
12 межвузовских спортивных команд университета называются . Они являются членами , которая входит во  Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA).

Американский футбол 
Домашние игры футбольной команды университета проходят на  в Аркаделфии. Университет Хендерсона разделяет самое продолжительное соперничество в футболе Дивизиона II с Тиграми , с , которая началась в 1895 году. , игравший фланговым ресивером в Reddies, является одним из их самых известных выпускников.

Известные выпускники 

 , ведущий общенационального радиошоу 
 Ллойд Лесли Берк, 1950, награждён медалью Почёта
 , политик-республиканец и юрист
 , профессиональный игрок в гольф
 , президент 
 , 1979, бывший фланговый ресивер в американском футболе в Национальной футбольной лиге
 , игрок в канадский футбол
 , 1990, футбольный тренер (американского футбола) и бывший главный футбольный тренер команды 
 , 1927, генерал и начальник штаба Военно-воздушных сил США
 , 2012, тайт-энд (американский футбол) в Национальной футбольной лиге
 , губернатор Арканзаса, избиравшийся на 2 срока
 , соучредитель Фонда Росс, бизнесвумен и филантроп
 , 1958, 4-звёздочный генерал и член правления двух корпораций, Армия США
 , сенатор США от Арканзаса
 Билли Боб Торнтон, лауреат премии Оскар, американский сценарист, актёр, а также режиссёр, драматург и певец
 , игрок в бейсбол, 
 , 1959, стерлингский профессор истории в Йельском университете; лауреат Пулитцеровской премии за книгу по истории

Примечания

Ссылки 

 
 Сайт Henderson State Athletics

Государственный университет Хендерсона